Etaxalus är ett släkte av skalbaggar. Etaxalus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Etaxalus